Una piattaforma televisiva è un gruppo di emittenti televisive - gratuite o a pagamento - fornite agli utenti dal medesimo provider o accomunate dalla medesima tecnologia di trasmissione agli utenti; oltre alle televisioni, può offrire anche radio e servizi interattivi quali la pay per view e il video on demand.

L'editore delle televisioni, delle radio e dei servizi interattivi può essere il provider stesso della piattaforma televisiva oppure questi può essere un'azienda terza che si limita a vendere i servizi all'utente e, inoltre, il provider può anche non essere il proprietario delle reti di telecomunicazioni con cui la piattaforma televisiva viene trasmessa agli utenti e in tal caso esso si serve di uno o più carrier.

Nel caso di un gruppo di televisioni - gratuite o a pagamento - fornite agli utenti dal medesimo provider, si tratta di un'offerta commerciale e viene anche chiamata più specificatamente piattaforma televisiva commerciale o bouquet televisivo e, se le televisioni sono tutte a pagamento, viene anche chiamata pay TV; esempi sono Sky Italia, Mediaset Premium, IPTV di Telecom Italia; nel caso invece di un gruppo di televisioni - gratuite o a pagamento - accomunate dalla medesima tecnologia di trasmissione agli utenti, si parla di piattaforma tecnologica e viene anche chiamata più specificatamente piattaforma televisiva distributiva; esempi sono la televisione digitale terrestre, quella satellitare e l'IPTV.

Tipologie
Le tipologie di piattaforma sono in funzione del metodo di trasmissione della televisione e del tipo di rappresentazione dell'informazione visiva della televisione, cioè delle immagini.

La televisione viene diffusa agli utenti attraverso una rete per le telecomunicazioni che può utilizzare metodi di trasmissione diversi in diversi tratti della rete e, in base al metodo di trasmissione, la televisione si distingue in:
 televisione terrestre se il metodo trasmissione è un insieme di onde radio emesse da trasmettitori posti sulla superficie terrestre;
 televisione satellitare se il metodo di trasmissione è un insieme di onde radio emesse da trasmettitori posti su satelliti artificiali geostazionari;
 televisione via cavo se il metodo di trasmissione utilizza un cavo per telecomunicazioni.
In base poi al tipo di rappresentazione - analogica o digitale - utilizzata per l'informazione elettronica rappresentante l'informazione visiva della televisione (le immagini), questa si distingue in:
 televisione analogica se la rappresentazione è analogica;
 televisione digitale se la rappresentazione è digitale.
Dalla combinazione di queste distinzioni si hanno:
 televisione analogica terrestre;
 televisione digitale terrestre;
 televisione analogica satellitare;
 televisione digitale satellitare;
 televisione analogica via cavo;
 televisione digitale via cavo.

Quindi una piattaforma televisiva può essere:
 terrestre;
 analogica terrestre;
 digitale terrestre;
 satellitare;
 analogica satellitare;
 digitale satellitare;
 via cavo;
 analogica via cavo;
 digitale via cavo.

Servizi interattivi

Pay per view e video on demand
La pay per view permette di fruire di un programma televisivo a pagamento spesso a orari stabiliti dal provider mentre il video on demand permette di fruire di un programma televisivo - a pagamento o gratuitamente - in un momento scelto dall'utente. Per ragioni tecniche normalmente la pay per view offre un numero limitato di programmi televisivi tra cui scegliere, ognuno per un numero limitato di giorni mentre il video on demand ha in genere un ampio catalogo di programmi televisivi tra cui scegliere, ognuno per un lungo periodo di tempo.

Entrambi i sistemi sono usati per vendere programmi televisivi non altrimenti disponibili come film resi disponibili prima della loro trasmissione sulle televisioni gratuite e a pagamento o eventi sportivi e musicali o di altro tipo in diretta e in seguito registrati. Il video on demand è usato anche per rendere disponibile un ampio catalogo di programmi televisivi visibile a orari scelti dall'utente, permette quindi di costruirsi una televisione su misura, una televisione in cui è l'utente a definire il palinsesto.

Piattaforme televisive a pagamento
In caso di piattaforma televisiva a pagamento spesso il provider articola l'offerta in vari gruppi di televisioni chiamati pacchetti che l'utente può scegliere in base ai propri gusti e interessi in genere a costi diversi; possono inoltre essere disponibili opzionalmente singole televisioni. Alcune televisioni della piattaforma televisiva a pagamento possono anche essere visibili gratuitamente, solitamente sono televisioni di promozione della piattaforma televisiva stessa, ma possono anche essere normali televisioni. In genere per fruire delle piattaforme televisive a pagamento è necessario sottoscrivere un abbonamento con pagamenti periodici; in caso di piattaforme televisive che offrono solo la pay per view invece i pagamenti sono contestuali alla fruizione del programma televisivo o, in caso di acquisto di un pacchetto di programmi televisivi, alla fruizione del primo programma televisivo del pacchetto.

Dotazioni necessarie all'utente per ricevere le piattaforme televisive
Normalmente il televisore (il dispositivo elettronico per la fruizione della televisione) non permette di ricevere le piattaforme televisive in quanto normalmente non è compatibile con gli standard televisivi utilizzati dalle piattaforme televisive. Il televisore è sempre compatibile con la televisione analogica terrestre (gratuita) in quanto è stata la prima televisione a diffondersi ed è ancora oggi la più diffusa. Vari modelli, specie quelli più recenti, però sono compatibili anche con altri tipologie di televisione.

Se il televisore non è compatibile con gli standard televisivi utilizzati dalla piattaforma televisiva che si vuole ricevere è necessario un set-top box (denominazione per un generico dispositivo elettronico da collegare ad un televisore, un monitor, o un videoproiettore che svolge una funzione complementare di sintonizzatore non prevista inizialmente dal dispositivo di visualizzazione a cui viene collegato) all'interno del quale è presente l'elettronica necessaria per la compatibilità con tali standard televisivi.

Il set-top box si presenta come una scatola in plastica o metallo dalle dimensioni di un videoregistratore o minori. È dotato di varie prese di collegamento e necessita di essere alimentato dalla rete elettrica.

Per quanto riguarda il videoproiettore, il sintonizzatore tv non viene mai integrato in questo tipo di dispositivo di visualizzazione, quindi il set-top box è una scelta obbligata. Anche per il monitor il set-top box è una scelta obbligata in quanto il monitor per definizione è un dispositivo di visualizzazione non dotato dell'elettronica per ricevere la televisione.

Lo svantaggio di utilizzare un set-top box risiede, oltre che nell'occupazione di spazio aggiuntivo e nell'utilizzo di cavi di connessione che potrebbero peggiorare la qualità del segnale, nella necessità di utilizzare due telecomandi diversi: quello del televisore per regolare i parametri dell'immagine, del suono e delle altre funzioni, e quello del set-top box per cambiare canale e utilizzare, eventualmente, i servizi interattivi della piattaforma televisiva.

Italia

Televisione digitale terrestre
Un televisore per poter ricevere le piattaforme televisive terrestri a pagamento italiane deve essere compatibile con gli standard DVB-T e DVB-MHP. I televisori in commercio compatibili con tali standard sono individuabili grazie al bollino blu DGTVi.

Più numerosi invece sono i televisori in commercio compatibili con il solo standard DVB-T (individuabili dal bollino bianco DGTVi). Questi televisori consentono di ricevere solo le televisioni gratuite (anche appartenenti ad una piattaforma televisiva a pagamento) e le piattaforme televisive gratuite (free TV).
Ovviamente non sono compatibili con i servizi a pagamento e i servizi interattivi in generale, in quanto lo standard DVB-MHP è lo standard prevalente per la diffusione di tali servizi.

Uno standard alternativo per decriptare le televisioni e che permette la pay TV e a pay per view (e utilizzato da emittenti come ContoTV) è il DVB-CI: esso prevede l'utilizzo di moduli CAM dalle dimensioni di una carta di credito da inserire in appositi alloggiamenti facilmente accessibili dall'esterno.

Televisione digitale satellitare
Nella televisione digitale satellitare lo standard televisivo più diffuso per ricevere le televisioni gratuite (anche appartenenti ad una piattaforma televisiva a pagamento) e le piattaforme televisive gratuite è il DVB-S, standard che presto sarà sostituito dal più efficiente DVB-S2. Gli standard utilizzati per decriptare le pay TV, siano esse singole televisioni o piattaforme televisive, sono sempre il DVB-CI o il DVB-MHP, e per i servizi interattivi quasi sempre il DVB-MHP.

I decoder in commercio compatibili con lo standard DVB-S sono numerosi. Per i servizi interattivi invece la tendenza dei provider è sempre stata quella di utilizzare standard proprietari, quindi un numero ridotto di televisori o set-top box per la televisione digitale satellitare sono compatibili con lo standard DVB-MHP. Anche in passato chi era interessato ai servizi interattivi ha sempre dovuto comprare (o noleggiare) il set-top box fornito dal provider. Come standard per decriptare le televisioni si è invece affermato il DVB-CI, quindi la maggior parte dei televisori e dei set-top box compatibili con il DVB-S sono anche compatibili con il DVB-CI.

Per quanto riguarda la piattaforma satellitare più diffusa e ricca di contenuti in Italia, Sky, non solo non usa lo standard DVB-MHP per i servizi interattivi ma uno standard proprietario, cosa che fanno quasi tutte le piattaforme digitali satellitari anche negli altri Paesi. A differenza delle altre però non supporta lo standard DVB-CI, cosa che permetterebbe di vedere le pay TV e di usare la pay per view con i televisori e i set-top box compatibili con gli standard DVB-S e DVB-CI. Per ricevere Sky è quindi necessario utilizzare il set-top box fornito da Sky Italia, chiamato Sky Box.

Televisione diffuse attraverso Internet 
Per la televisione diffusa attraverso Internet non esiste ancora uno standard comune, quindi con ogni piattaforma televisiva diffusa attraverso Internet è necessario utilizzare il set-top box della piattaforma.

Televisioni italiane in alta definizione
Per la televisione in alta definizione gli standard sono gli stessi utilizzati per la televisione a definizione normale (DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-MHP e DVB-CI) ma è necessaria anche la compatibilità con un altro standard, compatibilità che pochi televisori o set-top box per la televisione a definizione normale possiedono. Quindi per ricevere le televisioni in alta definizione sono necessari nuovi televisori o nuoviset-top box.

Se non si è ancora passati alla televisione digitale terrestre o satellitare e si è intenzionati a farlo, sarebbe opportuno considerare anche la compatibilità con la televisione ad alta definizione, sebbene tale standard non sia ancora stato confermato in via definitiva dalle emittenti. L'alta definizione è stata finora impiegata solamente da Sky per il satellite, e dai gruppi Rai e Mediaset. Il primo, ha utilizzato un canale dedicato in occasione degli Europei di Calcio 2008, limitatamente al digitale terrestre, mentre il secondo ritrasmette nelle zone dello switch-off anticipato il canale Rete 4 in HD.
Per la televisione ad alta definizione è necessaria la compatibilità con il codec MPEG-4.

In sintesi per il mercato italiano
Per la televisione digitale terrestre esistono sia gli standard comuni, sia l'accordo tra i provider di piattaforme digitali terrestri per utilizzarli: ciò permette già ora di utilizzare un unico set-top box, o anche il solo televisore se ha integrati tali standard comuni, per ricevere le piattaforme digitali terrestri.

Se il set-top box, o il televisore, è compatibile con il solo standard DVB-T (bollino bianco DGTVi) si possono ricevere solo le televisioni digitali terrestri gratuite (anche appartenenti ad una piattaforma digitale terrestre a pagamento) e le piattaforme digitali terrestri gratuite. Se il set-top box, o il televisore, è compatibile anche con lo standard DVB-MHP (bollino blu DGTVi) si possono ricevere anche le piattaforme digitali terrestri a pagamento (eventualmente anche singole televisioni digitali terrestri a pagamento) e i servizi interattivi offerti, tra cui la pay per view.

Per la televisione digitale satellitare esistono gli standard comuni ma manca la disponibilità di Sky Italia, il maggior provider italiano per la televisione satellitare, ad adottarli. Quindi, anche se si ha un televisore o un set-top box compatibile con gli standard DVB-S, DVB-CI e DVB-MHP, è necessario ugualmente il set-top box di Sky Italia.

A tale proposito, grazie all'accordo tra Sky Italia e i principali operatori della IPTV (Fastweb, Alice) è stato possibile rendere intercompatibili i servizi per i loro abbonati. Questi utenti, pertanto, possono, senza acquistare altro set top box, usufruire di tutti i canali della pay-tv. 
 
Per il videotelefono, come annunciato in sede del dibattito in sede del GranpremioTV di Desenzano, l'operatore La 3 ha sviluppato, indipendentemente dalle ricerche fatte congiuntamente dagli altri operatori, una propria tecnologia (DVB-H) basata sulla trasmissione su frequenze UHF ottenute in concessione grazie all'acquisizione di circa ottanta emittenti locali e di vari ripetitori sparsi sul territorio nazionale.

Per la televisione diffusa attraverso Internet mancano ancora gli standard comuni quindi per ora è necessario utilizzare un set-top box diverso per ogni piattaforma televisiva.

Per la televisione in alta definizione esistono standard comuni ma pochi modelli di televisore o set-top box compatibile con la televisione a definizione normale sono compatibili con tali standard.

Piattaforma televisiva intesa in senso tecnologico

Orientamenti futuri in Italia

L'importanza di una definizione unificata delle piattaforme televisive

Integrazioni tra piattaforme
La visione tradizionale dei tecnici della materia contempla rigide barriere tra le diverse piattaforme e i vari standard. L'evoluzione nei fatti è però profondamente diversa. Si è detto sopra dell'integrazione tra la televisione digitale satellitare e quella via cavo in conseguenza dell'accordo commerciale tra i due più importanti operatori di queste piattaforme (Sky Italia e Fastweb).

Un'altra forma di integrazione si è vista da parte dell'operatore 3 che, anziché aderire all'accordo tra Mediaset, Vodafone, TIM e Wind, ha preferito rilevare da una ottantina di televisioni locali le frequenze per coprire l'80% dell'Italia in termini di numero di residenti.

Pay per view
Gli operatori televisivi in questa epoca di grandi cambiamenti e di passaggio, per vincoli legislativi, al digitale sembravano indirizzati prevalentemente a cogliere l'occasione per il passaggio da un sistema basato per la Rai sul canone d'abbonamento e per le altre televisioni sulla raccolta pubblicitaria, ad un sistema imperniato sulla pay per view e il video on demand, non solo servizi interattivi tra i più pregiati ma anche tra i più redditizi. Non è detto che il futuro sia invece in questa direzione. L'esperienza del passato è di esempio.

Fino al 1971, nonostante una esperienza americana di televisioni private gratuite finanziate attraverso la pubblicità, in Europa, e in particolare in Italia, si era affermato il concetto di televisione pubblica su abbonamento. In seguito, l'irrompere delle televisioni private locali finanziate dalla pubblicità anche in Europa, portò alla formazione di grandi reti private nazionali basate sulla stessa formula.

Non è detto perciò che l'utente, abituato a vedere gratuitamente le televisioni concorrenti alla RAI, si adatti al concetto della pay per view. Un chiaro sintomo dell'affermarsi di formule alternative alla pay per view si è avuto con l'annuncio da parte di Mediaset dell'apertura di Iris, avvenuta in occasione della presentazione di Tivù, la piattaforma unica per il digitale terrestre, costituita da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media.

Esempi
Piattaforme televisive per la televisione digitale terrestre:
Tv gratuita (televisioni, radio e servizi interattivi gratuiti);
Mediaset Premium (pay TV, radio, pay per view, altri servizi interattivi);
Nitegate (pay TV per adulti).
ContoTV (pay TV, pay per view).
Europa7 HD (pay TV).

Piattaforme televisive per la televisione digitale satellitare:
Sky Italia (pay TV, radio, pay per view, altri servizi interattivi);
Tivùsat (televisioni, radio e servizi interattivi gratuiti);
ContoTV (pay TV, pay per view).

Piattaforme televisive per la televisione digitale via cavo:
TV di FASTWEB (pay TV, radio, pay per view, video on demand, altri servizi interattivi);
IPTV di Telecom Italia (pay TV, radio, pay per view, video on demand, altri servizi interattivi);
Infostrada TV (pay TV).

Piattaforme televisive per la televisione mobile:
3 TV (pay TV);
TIM TV (pay TV);
Vodafone Sky TV (pay TV);
Sky Live TV (pay TV).

Note

Voci correlate
 Televisione
 Emittente televisiva 
 Pay TV
 Pay per view
 Video on demand

Collegamenti esterni